Le gare di sci nordico ai I Giochi olimpici invernali si svolsero nel 1924 a Chamonix (Francia). Furono programmate esclusivamente competizioni maschili.

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico, dei quali costituirono la prima edizione, mentre quelle di combinata nordica e di pattuglia militare assegnarono soltanto i titoli olimpici.

Risultati

Combinata nordica

Pattuglia militare

Salto con gli sci

Sci di fondo

18 km

50 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 
 

 01
Sport ai I Giochi olimpici invernali
Sci nel 1924